

Patronyme 

 Claude Dubuis (1925-2014), musicien, organiste et compositeur vaudois ;
 Claude-Marie Dubuis (1817-1895), ecclésiastique français, deuxième évêque catholique du Texas ;
 Alphonse Dubuis (1866-1936), personnalité politique suisse du Canton de Vaud ;
 Fernand Dubuis (1908-1991), peintre-dessinateur suisse ;
 Émile Dubuis, (1911-2006), homme politique français de l'Ain ;
 Daniel Dubuis (1958- ), joueur professionnel de hockey sur glace suisse ;
 Étienne Dubuis (1959- ), journaliste suisse spécialisé en politique internationale et en environnement.

Entreprise 

 Roger Dubuis est une entreprise suisse fabriquant des montres de luxe. Elle est installée à Meyrin près de Genève.

Patronyme suisse